

Persone 
 Antoine de Ville (1596-1656) – ingegnere francese
 Arnold de Ville (1653-1722) – ingegnere e imprenditore francese
 Willy DeVille (1950-2009) – musicista e cantautore statunitense
 C.C. DeVille (1962) – chitarrista statunitense

Trasporti 
 Cadillac Coupe de Ville – autovettura prodotta dalla casa automobilistica britannica Cadillac
 Cadillac Sedan de Ville – autovettura prodotta dalla casa automobilistica britannica Cadillac
 Panther De Ville – autovettura prodotta dalla casa automobilistica britannica Panther Westwinds

Pagine correlate 
Deville – pagina di disambiguazione
Ville – pagina di disambiguazione